Suicidio – atto col quale una persona si procura deliberatamente la morte
 Suicidio – album di Faust'O del 1979
 Suicidio – brano di Faust'O contenuto nell'album omonimo del 1979 e nel singolo Benvenuti tra i rifiuti del 1978